1. županijska liga ZDŽ je županijsko ligaško natjecanje četvrtog stupnja u nogometu koje se odigrava na području Zeničko-dobojske županije. Organizator natjecanja je Nogometni savez ZDŽ.

Struktura lige 

Prvoplasirana ekipa na kraju sezone ulazi u viši rang natjecanja - Druga liga FBiH Centar. Peti stupanj u ovoj županiji ne postoji, pa iz ove lige ne ispada nitko, a broj klubova se povećava kada se prijave novi klubovi ili pri ispadanju ekipa iz višeg ranga natjecanja.

Sezona 2022./23. 

 FK Borac, Tetovo - Zenica
 NK Čelični grad – Steel City, Zenica
 NK Fortuna, Zenica
 FK Liješeva, Liješevo
 NK Napredak, Šije
 NK Nemila, Nemila 
 NK Novi Šeher, Novi Šeher
 NK Pobjeda, Tešanjka
 NK Proleter, Makljenovac 
 NK Sporting, Zenica 
 NK Vareš, Vareš
 NK Zmaj, Buzić Mahala

Dosadašnji osvajači  

 2005./06. i ranije - ?
 2006./07. - FK Pobjeda, Tešanjka
 2007./08. - ?
 2008./09. - ?
 2009./10. - ?
 2010./11. - NK Stupčanica, Olovo
 2011./12. - NK Krivaja, Zavidovići
 2012./13. - FK Pobjeda, Tešanjka
 2013./14. - FK Rudar, Zenica
 2014./15. - NK Žepče, Žepče
 2015./16. - NK Zmaj, Buzić Mahala
 2016./17. - NK Moševac, Moševac 
 2017./18. - NK Vis Simm-Bau, Kosova
 2018./19. - NK Stupčanica, Olovo
 2019./20. - NK Rudar, Breza
 2020./21. - NK Čelik, Zenica
 2021./22. - NK Žepče, Žepče
:Kategorija:Sezone četvrtog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine

Povezani članci 

 Županijske lige u BiH 
 Sustav nogometnih liga u Bosni i Hercegovini

Vanjske poveznice 

 Kantonalna liga ZDK 
 sportdc.net, Kantonalna liga ZDK 

Bosanskohercegovačka nogometna natjecanja